Catherine de Russie est le nom de différentes souveraines et grandes-duchesses de Russie' :
 Catherine  (1684-1727), tsarine de 1725 à 1727 ;
Catherine Ivanovna de Russie (1691-1733), duchesse de Mecklembourg-Schwerin ;
 Catherine la Grande (1729-1796), née à Stettin en Poméranie, tsarine de 1762 à 1796 ;
 Catherine Pavlovna de Russie (1788-1819), duchesse d'Oldenbourg puis reine de Wurtemberg ;
Catherine Mikhaïlovna de Russie (1827-1894), duchesse de Mecklembourg-Strelitz ;
Catherine Ivanovna de Russie (1915-2007), marquise de Villaforesta.

 Cinéma 

 Catherine de Russie (Spielereien einer Kaiserin), un film allemand réalisé par Vladimir Strizhevsky en 1930 ;
 Catherine de Russie (The Rise of Catherine the Great), un film britannique réalisé par Paul Czinner en 1934 ;
 Catherine de Russie (Caterina di Russia''), un film franco-italien réalisé par Umberto Lenzi en 1963.

Homonymie dynastique